Leyva est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Fátima Leyva (1980-), footballeuse mexicaine ;
 Frank Leyva (1897 - 1981), acteur américain ;
 José Leyva (1952-), footballeur péruvien.